Медардас Юлионович Григалюнас () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель; литовский агроном.

Биография 
Родился в 1925 году в деревне Куоджяй Вельжисской волости. В 1962 году окончил Литовскую сельскохозяйственную академию.

Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—2008 годах — работник управления сельского хозяйства Шяуляйского района, ответственный работник ЦК КП Литвы и Совмина Литовской ССР, председатель колхоза «Кепаляй», председатель Йонишкского районного исполнительного комитета, партийный организатор ЦК ЛКП ​​Йонишкского территориального объединения колхозов и совхозов, 1-й заместитель министра сельскохозяйственного производства и заготовок (1962—1963), министр сельскохозяйственного производства и заготовок Литовской ССР (1963—1965), министр сельского хозяйства Литовской ССР (1965—1985), заместитель председателя Агропромышленного комитета Литовской ССР (1985—1988), председатель Межколхозного объединения курортных учреждений (1988—1992), программный директор Литовской ассоциации сельскохозяйственных предприятий (1993—1997).

Избирался депутатом Верховного Совета Литовской ССР 6-10-го созывов (1963—1990). Делегат XXIV съезда КПСС.

Заслуженный работник сельского хозяйства СССР. Автор книг  (1977),  (в соавторстве, 1983).

Умер в Вильнюсе 9 февраля 2014 года.

Примечания

Литература 
 Medardas Grigaliūnas / sud. Stasys Vasiliauskas, Vytautas Skuodžiūnas. — Vilnius: Presvika, 2005. — 129 p.: iliustr. — ISBN 9955-567-88-0
 Medardas Grigaliūnas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. 661 psl.
 Medardas Grigaliūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VII (Gorkai-Imermanas). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 159 psl.

Ссылки 
 
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

Народные комиссары и министры Литовской ССР
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС